La Route nationale 574 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 La Route nationale 574 en France.
 La route nationale 574 en Belgique.

Voir aussi